Ante Jurić može biti:

Sport
Ante Jurić (vratar), Hajdukov golman
Ostalo
Ante Jurić, svećenik